«ЧП» — команда КВН из Минска. Выступали в Высшей лиге КВН с 2001 по 2005 годы.

Состав команды 

 Дмитрий Танкович
 Евгений Сморигин (Женя)
 Виктор Медведский
 Сергей Атрощенко
 Алексей Поляков
 Иван Вабищевич
 Анатолий Чайковский
 Наталья Кузьмина
 Павел Кривчик
 Павел Шестаков

История 
История команды КВН «ЧП» берет своё начало с 1994 года. Именно в 1994 году в средней школе № 130 г. Минска состоялся школьный чемпионат КВН с участием команды «ЧП». И в этом же году уже в обновленном составе, команда КВН «ЧП», уже как сборная школы, принимает участие в общегородском Чемпионате КВН среди школ.

Выступление в школьных чемпионатах проходили очень успешно. И уже в 1997 году, когда возобновил свою работу после 10-летнего перерыва Белорусский Клуб Весёлых и Находчивых, команда «ЧП» принимает участие в первом сезоне Белорусского КВН. В этом сезоне команда доходит до полуфинала. В 1998 году команда снова заявляется в Чемпионат Белорусского КВН и уже становится чемпионом клуба. Некоторые из участников команды в этом году впервые попадают на Сочинский Фестиваль в составе сборной Белорусского КВН — команды «Белорусский вокзал». 1998 год был богат событиями. В этом же году команда КВН «ЧП» принимает участие и становится чемпионом Открытого Чемпионата КВН Балтии (Рига).

В 1999 году в Минске открывается Евролига — официальная лига ТТО «АМиК». И в этом же году Евролига покоряется Команде «ЧП». Вместе с играми Евролиги некоторые из участников команды принимают участие в играх сборной Белорусского КВН — «Белорусский вокзал».

В 2000 году команда «ЧП» впервые попадает на Сочинский фестиваль под собственным именем. И по его результатам получает право выступать в Открытой Украинской лиге. Команда доходит до полуфинала. Но неожиданно от полуфинала отказывается одна из команд, и организаторы на её место приглашают команду «ЧП». Это событие окрылило, и позволило в этом году стать команде «ЧП» — Чемпионом Открытой Украинской лиги, обыграв в финале «95 квартал». Это дало право команде выступать в следующем сезоне Высшей лиге МС КВН.

2001 год. Команда «ЧП» впервые принимает участие в Высшей лиге МС КВН. В первой 1/8 финала команда неожиданно занимает первое место, обойдя «Утомленных солнцем». Однако уже в 1/4 команда проигрывает. В 2002 году команду «ЧП» приглашают участвовать в Открытую Украинскую лигу, и она становится вице-чемпионом.

2003 год. Команда «ЧП» вновь в Высшей лиге. В этом году команде удается дойти до полуфинала. И вновь год отпуска. Однако в 2004 году отдых получился своеобразным: команда принимает участие в Фестивале «Голосящий КиВиН» (Юрмала) и становится обладателем Президентского КиВиНа.
Год 2005. Последний сезон команды в Высшей лиге. Первые 3 отборочных игры команда проходит блестяще, завоевывая первые места. На Фестивале «Голосящий КиВиН» команда завоевывает КиВиНа в светлом. Однако в финале чемпионата команда играет блекло и в итоге занимает последнее место.

С 2005 года команда больше не принимает участие в сезонах Высшей лиги, однако периодически выступает на «Днях рождения КВН» в составе своей команды и в составах символических сборных.

В 2006 году команда была приглашена в дополнительный полуфинал Высшей Украинской лиги, в котором также приняли участие «Уездный город» и «Дети лейтенанта Шмидта». Команда выиграла полуфинал, но в финале заняла лишь четвёртое место.

После КВН 
 2008 г. «Вечера чёрного юмора» в концерт-холле «Фридом» (Киев)
 2008 г. Создание развлекательных сайтов doktorx.tv и draniki.tv
 2007—2008 гг. Серия телевизионных концертов «Оранжевое настроение». Телеканал «ОНТ» (Белоруссия)
 2007—2010 гг. Серия телевизионных программ «Великолепная пятерка». (Дмитрий Танкович, Евгений Сморигин — ведущие) Телеканал «ОНТ» (Белоруссия)
 2009 г. Телевизионный проект «Битва титанов» (Дмитрий Танкович — ведущий) Телеканал «ОНТ» (Белоруссия)
 2009 г. Серия телевизионных программ «Рекламная пауза» (Дмитрий Танкович, Евгений Сморигин — ведущие), Телеканал «ОНТ» (Белоруссия)
 2009 г. Телевизионный проект «Танцуют все-2». (Дмитрий Танкович — ведущий), Телеканал «СТБ» (Украина)
 2008 г. Конкурс молодых исполнителей «Новая волна», спец-приз от Аллы Пугачевой (Иван Вабищевич — участник), Телеканал «РТР» (Россия)
 2009 г. Телевизионный проект «СТС зажигает супер-звезду» (Наталья Кузьмина — участница), Телеканал «СТС» (Россия).
 2006—2009 гг. Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» (Кривчик Павел, Поляков Алексей, Медведский Виктор, Атрощенко Сергей, Чайковский Анатолий — главные сценаристы), Телеканал «РТР» (Россия)
 2009 г. Телевизионный проект «Україна має талант» (Дмитрий Танкович, Евгений Сморигин — креативные продюсеры, Кривчик Павел, Поляков Алексей — творчество номеров), Телеканал «СТБ» (Украина)
 2009 г. Телевизионный проект «Евровидение по-нашему» (Дмитрий Танкович, Кривчик Павел, Поляков Алексей — сценаристы), Телеканал «СТС» (Россия)
 2009 г. «Большая Разница. Украинская версия» (Виктор Медведский, Сергей Атрощенко — главные сценаристы), Телеканал «ICTV» (Украина)
 2009 г. Шоу «Смешные люди». (Дмитрий Танкович, Евгений Сморигин — ведущие), Телеканал «СТБ» (Украина)
 2010 г. Телевизионный проект «Україна має талант-2» (Дмитрий Танкович — креативный продюсер, Кривчик Павел, Поляков Алексей — творчество номеров), Телеканал «СТБ» (Украина)
 2010 г. Телевизионный проект «Україна має талант-2. Второй шанс» (Дмитрий Танкович, Евгений Сморигин — ведущие, Телеканал «СТБ» (Украина)
 2010 г. Телевизионный проект «Х-Фактор. Страна ждет» (Дмитрий Танкович- ведущий, Телеканал «СТБ» (Украина)
 2010 г. Телевизионные сериалы: «Воронины» (СТС), «Как я встретил вашу маму» (СТС), «Реальные пацаны» (ТНТ) (Алексей Поляков, Павел Кривчик — сценаристы)
 2010 г. «Большая Разница. Украинская версия» (Виктор Медведский, Сергей Атрощенко — креативные продюсеры ПЦ «Среда» (Украина), Антон Азизбекян — исполнительный продюсер программы «Большая разница. Украинская версия» ПЦ «Среда» (Украина). Телеканал «ICTV» (Украина)
 2012 г. Телевизионный сериал «Восьмидесятые», (СТС). (Поляков Алексей, Кривчик Павел — сценаристы)
 2011—2013 гг. Юмористический тележурнал «Нереальная история» (СТС). (Евгений Сморигин — актёр)
 2013 г. Телевизионный проект «Голос-2» (Иван Вабищевич — участник), Первый канал (Россия)
 2013 г. Дмитрий Танкович — ведущий телеигры «Куб», СТБ (Украина)
 2014 г. Телевизионное юмористическое шоу «Это смешно» (Россия1). (Евгений Сморигин — участник).
 2015 г.-по н.в. Евгений Сморигин — участник «Дизель шоу». Телеканал «ICTV» (Украина)
2019 г.-по н.в. Дмитрий Танкович — участник «Дизель шоу». Телеканал «ICTV» (Украина)

Достижения и титулы 
 1998 — Чемпионы Открытого Чемпионата КВН Балтии
 1998 — Чемпионы Высшей лиги Белорусского КВН
 1999 — Чемпионы Евролиги Международного Союза КВН
 2000 — Чемпионы Открытой Украинской лиги МС КВН
 2001 — Обладатели Приза за лучшую разминку на «Встрече трех поколений» в Судаке
 2001 — Четвертьфиналист Высшей лиги МС КВН
 2003 — Полуфиналист Высшей лиги МС КВН
 2004 — Обладатели «Президентского КиВиНа» на Музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН» в Юрмале
 2005 — Обладатели «Большого КиВиНа в светлом» на Музыкальном Фестивале «Голосящий КиВиН» в Юрмале
 2005 — Бронза Высшей лиги МС КВН

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МС КВН
 Сайт команды КВН ЧП
 Развлекательный сайт «Драники ТВ»
 Развлекательный сайт «Доктор Х»
 Иван Вабищевич
 Досье команды КВН ЧП
 Павел Шестаков

Команды КВН из Минска
Команды Высшей украинской лиги КВН